Papa Nicola II (Niccolò II, 980 circa – 1061) – papa della Chiesa cattolica
 Nicola II Crisoberge – patriarca di Costantinopoli
 Nicola II di Lorena (1612-1670) – Duca di Lorena dal 1634 al 1661
 Nicola II Esterházy (1765-1833) – Principe Esterházy di Galantha
 Nicola II di Russia (1868-1918) – imperatore di Russia e re di Polonia
 Nicola II del Montenegro (Nicola Petrović-Njegoš, n. 1944) – pretendente al trono del Montenegro